Бернабе Маріо Іск'єрдо (1947) — кубинський хокеїст на траві.
 Карлос Іск'єрдо (1997) — колумбійський борець вільного стилю.
 Ліза Іск'єрдо (1994) — німецька волейболістка.
 Лілія Іск'єрдо (1967) — кубинська волейболістка, триразова олімпійська чемпіонка.
 Луїс Іск'єрдо (1974) — колумбійський борець вільного та греко-римського стилів.
 Марія Іск'єрдо (1902—1955) — мексиканська художниця.
 Родріго Іск'єрдо (1992) — уругвайський футболіст.
 Хосе Іск'єрдо (1992) — колумбійський футболіст, нападник клубу «Брюгге» та національної збірної Колумбії.
 Хосе Іск'єрдо Мартінес (1980) — іспанський футболіст.
 Хуліо Іск'єрдо (1912—1997) — міністр закордонних справ Чилі (1963—1964).

іспанські прізвища